

События 
 26 декабря — в Мангейме состоялась премьера оперы Джованни Паизиелло «Мнимый призрак» (). К тому времени, композитор уже был приглашён ко двору Екатерины Великой.
 Чарлз Бёрни начинает публикацию своего четырёхтомного труда «Всеобщая история музыки» (), выпустив последний том в 1789.
 Король Густав III, известный как любитель искусства, построил в Стокгольме Королевский театр ().

Классическая музыка 
 Франсуа Жозеф Госсек — «Охотничья симфония» (); Symphonie en ré.
  — оратория «Вознесение» ().
 Вольфганг Амадей Моцарт — «Хаффнеровская серенада» (), K.250.
 Йозеф Гайдн — симфонии № 61 и 69.
 Антонио Сальери — «Страсти Иисуса Христа» ().

Популярная музыка 
  — Psalms and Hymns for Public and Private Worship.

Опера 
  — Il Barone di Sardafritta.
 Игнац Йозеф Плейель — «Фея Ургела» ().
 Антонио Тоцци — Le Due Gemelli.
 Томмазо Траэтта — Germondo.
 Йозеф Мысливечек — «Адриан в Сирии» ().
 Кристоф Виллибальд Глюк — «Альцеста» (; французская редакция).
 Анна Амалия Брауншвейгская — «Эрвин и Эльмира» (; либретто — И. В. Гёте).
 Джузеппе Сарти
 «Фарнак» ()
 «Деревенская ревность» ().
 Андре Гретри — «Самнитские браки» (; новая редакция)
 Йиржи Бенда — Walder и Romeo und Julie.
 Паскуале Анфосси
 «Истинное постоянство» ()
 «Монтесума» ()
 «Изабелла и Родриго» ().

Родились 
 24 января — Эрнст Теодор Гофман, немецкий писатель-романтик, композитор, художник и юрист (умер в 1822).
 18 февраля — , валлийский кларнетист, арфист, капельмейстер и композитор, «начальник бардов» (умер в 1851).
 21 февраля — , итальянский композитор (умер в 1836).
 27 февраля — Андреа Нодзари, итальянский оперный певец-тенор (умер в 1832).
 8 апреля — , австрийский композитор, дирижёр и музыкальный издатель (умер в 1844).
 10 мая — Джордж Томас Смарт, британский дирижёр, органист, скрипач и композитор (умер в 1867).
 12 мая — Хуан Брос и Бертомель (Juan Bros y Bertomel), композитор (умер в 1852).
 13 мая
 Шарль Отс (), южно-нидерландский педагог, дирижёр и композитор (умер в 1845)
 Родриго Феррейра да Коста (), португальский композитор (умер в 1825).
 1 июня — Джон Джордж Шетки (), виолончелист, учитель музыки, дирижёр, музыкальный издатель и один из первых американских композиторов (умер в 1831).
 4 августа — Вацлав (Вензель) Седлак (), богемский кларнетист и аранжировщик, капельмейстер на службе у Алоиза I (умер в 1851).
 15 августа — Игнац Ксавер фон Зайфрид, австрийский композитор и дирижёр (умер в 1841).
 16 августа — , австрийский композитор германского происхождения (умер в 1856).
 19 августа — , шведский актёр, танцовщик и театральный режиссёр, основатель первого публичного театра в Осло и первой норвежской театральной школы (умер в 1834).
 6 декабря — , немецко-австрийский композитор (умер в 1820).

Умерли 
 13 февраля — , испанский гобоист и флейтист, композитор (род. в 1727).
 22 апреля — Иоганн Адольф Шайбе, немецкий и датский композитор, один из первых в Европе музыкальных журналистов и критиков (род. в 1708).
 6 мая — Джеймс Кент (), английский органист и композитор (род. в 1770).
 10 июня — Мартин Леопольд Видхальм (), австрийский скрипичный мастер (род. в 1722).
 29 ноября — Дзанетта Фарусси, итальянская оперная певица и актриса, мать Джакомо Казановы (род. в 1707).
 точная дата неизвестна
 Томас Капель (), английский органист (дата смерти неизвестна).
 , каталонский композитор и хормейстер (род. в 1698).
 , валлийский педагог и композитор (род. в 1731).
 предположительно — , итальянский органист и композитор (род. в 1708).

См. также

Примечания